Pauline Heßler (ur. 13 września 1998) – niemiecka skoczkini narciarska, reprezentantka WSV 08 Lauscha. Trzykrotna drużynowa medalistka mistrzostw świata juniorów (2013–2017)

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 14 sierpnia 2010 w Bischofsgrün podczas zawodów Letniego Pucharu Kontynentalnego, oddając skok na odległość 50 m na skoczni średniej.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 5 grudnia 2014 w Lillehammer, zajmując 23. miejsce. Tym samym już w debiucie zdobyła pierwsze pucharowe punkty. 

W 2013 wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Libercu, gdzie zdobyła brązowy medal w konkursie drużynowym. Jeszcze trzykrotnie startowała na imprezach tego cyklu, zdobywając między innymi złote medale w zawodach drużynowych podczas mistrzostw świata juniorów w Ałmaty (2015) i mistrzostw świata juniorów w Park City (2017). Indywidualnie najwyższą pozycję zajęła w 2015, kiedy była ósma.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Korona Alp

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieckie skoczkinie narciarskie
Niemieccy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1998